Abbas I van Perzië (1571-1629), Shah (koning) van Iran, en de grootste heerser van de Safawidendynastie
 Abbas II van Perzië (1633-1666)
 Abbas III van Perzië (overleden 1740)